El término Sabra es un vocablo hebreo que puede referirse a:

 Sabra, población judía nacida en el actual territorio Israel antes de su fundación en 1948, y que por su perseverancia se les nombra con plural del vocablo tsabar (un tipo de cactus), y;
 Sabra, carro de combate basado en el rediseño del M60A1 y A3.
 Sabra, o seda de cactus, nombre con que se conoce en Marruecos a la fibra sintética rayón.

Referencias